Семёрка — существительное, соответствующее числу 7.
 Семёрка — неофициальное название автомобилей ВАЗ-2107.
 Семёрка — неофициальное название процессоров Intel Core i7.
 Семёрка — неофициальное название автомобилей BMW 7 серии, Ауди А7.
 Семёрка — неофициальное название закрытого города Лесного (бывшего Свердловска-45) Свердловской области.
 Семёрка — народное название скал Семи Братьев в Невьянском районе Свердловской области.
 Семёрка — неофициальное название название Оперативно-поискового Управления (ОПУ) в составе Седьмого главного управления КГБ СССР, а также неофициальное название службы наружного (негласного), находившимся под контролем 7-го Управления МВД СССР.
 Семёрка — общее название советских эсминцев и также любого из них 7-й серии 1930-х годов
 Названия маршрутов транспорта под № 7, а также самого транспорта, работающего на этих маршрутах.
 Хренниковская семёрка — семь советских композиторов.
 Чикагская семёрка подсудимых.
 «Семёрка» — советская межконтинентальная баллистическая ракета Р-7.
 «Семёрка» — жаргонное название операционной системы Windows 7.
 «Семёрка» (Семёрка Хергиани) — ледник на северной стене вершины Донгузорун-Чегет-Карабаши (Кавказ).
 «Семёрка» — пассажирский электровоз постоянного тока ЧС7.
 «Семёрка» — неформальное творческое объединение туркменских художников, существовавшее с 1970 по 1985 год.

Кино и телевидение 
 Семёрка — номер Сайлона из сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».
 «Семёрка» — общероссийский телевизионный канал, закрыт 31 декабря 2011 года.

См. также 

 Двойка
 Тройка
 Четвёрка
 Пятёрка
 Шестёрка
 Восьмёрка
 Девятка
 Десятка

7 (число)